

События 
 Консулы имп. Магненций (II раз), цезарь Магн Деценций (II раз); имп. Констанций II (VI раз) и цезарь Констанций (II раз).
 Битва при горе Селевк — Констанций одерживает победу над Магненцием.
 У Лугдуна Магненций оказался в безвыходном положении и покончил с собой. Констанций воссоединил империю под своей властью.
 Ок. 353—356, 361 — ок. 367 — епископ Пуатье св. Гилари (ок. 315 — ок. 367).
 Хиониты ворвались в Согдиану и столкнулись с Ираном.
 Инь Хао разбит Яо Сянем.
 В Лян умер Чжан Чжун-хо.
 353—355 — царь Лян Чжан Яо-лин.

Скончались 
 Магненций
 Деценций
 Дезидерий

См. также